Кэ — многозначный термин.

 Кэ — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры.
 Кэ — 10-й знак алфавита чжуинь.

Носители фамилии 
 Кэ Цзе (род. 1997) — китайский игрок в го.
 Кэ Цзюсы (1290—1343) — китайский художник, каллиграф и поэт.
 Кэ Чжэнвэнь (род. 1996) — сингапурский пловец.

См. также 
 Кэ малая — знак, используемый в японском языке.
 Операция Кэ — операция японских вооружённых сил по эвакуации войск во время битвы за Гуадалканал.